Парфеньево-Правый Берег — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 78 километрах на север от города Вельска, на правом берегу реки Устья притока Ваги. Ближайшим населённым пунктом является расположенная на противоположном берегу реки деревня Парфеньево-Левый Берег. Близ деревни находится мост через реку Устья.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда Вологодской губернии под номером «2408» как «Парфеньевская». Таким образом, ранее деревня не разделялась на правобережную и левобережную часть. Насчитывала 15 дворов, 51 жителя мужского пола и 56 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Чадромского сельского общества Леонтьевской волости. На момент переписи в селении Парфеново находилось 30 хозяйств, в которых проживало 90 жителей мужского пола и 95 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»